Saint-Marcouf (Calvados)
Saint-Marcouf (Manche)